Кузнецова, Наталия: Кузнецова, Наталья Владимировна (1947—1998) — заслуженный мастер спорта СССР (прыжки в воду).
 Кузнецова, Наталия Ивановна (род. 1947) — философ, доктор философских наук (1998).
 Кузнецова, Наталья Семёновна (род. 1954) — советский работник высшей школы, правовед, доктор юридических наук.